Jugansbo kan syfta på:
 Jugansbo, Sala kommun – en småort i Sala kommun
 Jugansbo, Gävle kommun – en ort i Gävle kommun
 Jugansbo, Östervåla, en by i Östervåla socken, Heby kommun